Mad World steht für:

 ein Lied der britischen Band Tears for Fears, siehe Mad World (Lied) 
 das Videospiel MadWorld